Rudolf Pohle ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Pohle (Bildhauer) (1837–1920), deutscher Bildhauer
 Rudolf Pohle (Jurist) (1902–1967), deutscher Jurist und Hochschullehrer